Princeville kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Princeville, Nova Scotia, ort, 
 Princeville (ort i Kanada, Québec, Mauricie), 
 Princeville (kommun), Québec, Centre-du-Québec,

USA 

 Princeville (ort i USA, North Carolina), Edgecombe County, 
 Princeville (ort i USA, Illinois), Peoria County, 
 Princeville (ort i USA, Hawaii), Kauai County, 

Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar